Флаг Белоо́мута — официальный символ городского поселения Белоомут Луховицкого муниципального района Московской области Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Ныне действующий флаг утверждён 1 апреля 2008 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 4094.

Флаг городского поселения Белоомут составлен на основании герба городского поселения Белоомут по правилам и соответствующим традициям геральдики и отражает исторические, культурные, социально-экономические, национальные и иные местные традиции.

Описание 
«Прямоугольное белое полотнище с отношением ширины к длине 2:3, с изображением посередине двух стерлядей, продетых сквозь корону, выполненное чёрным, малиновым и жёлтым цветами».

Обоснование символики 
Центр поселения — посёлок Белоомут имеет богатую историю. Основанное в XVI—XVII столетиях это было крупное дворцовое (принадлежавшее царскому двору) село насчитывавшее 167 дворов. Коренные местные жители были «царскими рыбаками». В царском указе 1674 года были закреплены исключительные права на рыбную ловлю для рыбаков дворцовых сел: «Села Белоомута и приселка Комарово рыболовы ловят рыбу на обиход Великого Государя в реке Оке…». Именно эта историческая особенность легла в основу композиции флага.

Две стерляди, продетые в золотую корону, на флаге городского поселения символизируют исторический промысел, бывший основой для развития села на протяжении нескольких столетий. Белое полотнище флага аллегорически показывает широкую гладь многоводной реки Оки, на берегу которой расположено поселение. Ока всегда была важнейшей транспортной артерией для жителей поселения и во многом способствовала развитию местной промышленности и торговли.

Символика короны на флаге многозначна: одна из страниц истории поселения связана с кольцом «дворянских гнёзд» — здесь имели свои земли и поместья многие известные фамилии — Тепловы, Похвистневы, Лосунские, Баскаковы. Село Верхний Белоомут принадлежало Николаю Платоновичу Огареву, известному публицисту, другу А. И. Герцена. Память об этих людях, чьи имена стали достоянием Российской культуры, и отражена дворянской золотой короной.

Жёлтый цвет (золото) — символ почёта и уважения, интеллекта, богатства, стабильности.

Белый цвет (серебро) — символ чистоты, совершенства, мира и взаимопонимания.

Малиновый цвет (пурпур) — символ благородства, славы и достоинства.

Чёрный цвет — символ мудрости, скромности, вечности.

Примечания 

Флаг
Флаги с изображением корон
Флаги с изображением рыбы